Mauß steht für:

 Wilhelm Mauß (1899–1954), deutscher Psychiater und Oberstabsarzt
 Hans Mauß (1901–1953), deutscher Pharmakologe
 Mauß (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mauss
 Maus